Mosel – niemiecka nazwa rzeki we Francji, Niemczech i Luksemburgu Mozela

Niemcy:
 Mosel – dzielnica Zwickau

Stany Zjednoczone:
 Mosel – miejscowość

Osoby:
 Friedrich Wilhelm von der Mosel – niemiecki genereł
 Hans von der Mosel – niemiecki oficer
 Ignaz Franz von Mosel – austriacki kompozytor
 Katharina von Mosel – austriacka kompozytorka
 Ulrich Mosel – niemiecki fizyk

Zobacz też:
 Moselle
 Rhein-Mosel